Wahlkreis 55 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 55
 Landtagswahlkreis 55